Szwajcaria:
 Bazylea (Basel) – miasto i gmina u styku granic 3 państw: Szwajcarii, Niemiec i Francji
 Bazylea (Kanton Basel) – historyczny kanton
 Bazylea-Miasto (Basel-Stadt) – najmniejszy pod względem powierzchni kanton
 Bazylea-Okręg (Basel-Landschaft) – 1 z kantonów w Szwajcarii. Obecne jego tereny przyłączone zostały do Szwajcarii w 1501 r., a sam kanton powstał w roku 1833 r.

Zobacz też:
 Basel